Bartniczka (plaats), plaats in Polen
 Bartniczka (gemeente), gemeente in Polen